Поштова листівка — лист із відкритим текстом.
 Агітаційна листівка (розм. метелик) — невеликий аркуш паперу із текстом агітаційного характеру.

Топонім 

 Листівка — село в Новомиколаївському районі Запорізької області

Посилання 
Аркушівка  // ВУЕ